Валенти́н Фила́тов: Филатов, Валентин Владимирович (род. 1982) — российский футболист.
 Филатов, Валентин Иванович (1920—1979) — советский артист цирка, дрессировщик.